Гостынин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гостынинский повят, Мазовецкое воеводство. Население 11 982 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Анелин
 Бабы-Дольне
 Рыбне
 Бабы-Гурне
 Зеленец
 Бельно
 Поможанки
 Бяле
 Антонинув
 Бялотарск
 Бежевице
 Белявы
 Болеславув
 Буды-Козицке
 Хоинек
 Домбрувка
 Эмилианув
 Феликсув
 Гасьно
 Гожево
 Марянув
 Гурки-Друге
 Гулево
 Халинув
 Хеленув
 Нова-Хута
 Зузинув
 Яворек
 Юзефкув
 Казимежув
 Келпенец
 Клюсек
 Козице
 Кшиве
 Легарда
 Лесневице
 Лисица
 Люцень
 Локетница
 Марянка
 Гурки-Первше
 Марянув-Сераковски
 Мялкувек
 Буды-Люценьске
 Мысловня-Нова
 Нагодув
 Румунки
 Нецки
 Нова-Ястшембя
 Нова-Весь
 Осины
 Подгуже
 Рембув
 Рогожевек
 Салки
 Липа
 Рушкув
 Серакув
 Серакувек
 Скшаны
 Соколув
 Солец
 Вжонца
 Станиславув-Скшаньски
 Стефанув
 Стшалки
 Осада
 Новы-Заборув
 Хута-Заборовска
 Стары-Заборув
 Станиславув
 Зволень

Соседние гмины 
 Гмина Барухово
 Гостынин
 Гмина Любень-Куявски
 Гмина Ланента
 Гмина Лонцк
 Гмина Новы-Дунинув
 Гмина Стшельце
 Гмина Щавин-Косцельны

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства